Alvarães puede referirse a:

 Alvarães en Brasil.
 Alvarães en Portugal.